Сан-Себриан-де-Кастро () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 65,86 км². Население — 294 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Покровителями города считаются святой Себриян и святая дева де Реаленго.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Муниципалитеты Саморы